Constituyentes puede referirse a:

 Asamblea constituyente.
 Avenida de los Constituyentes, arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires, y de la zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina.
 Centro Atómico Constituyentes, centro de investigación y desarrollo argentino.
 Constituyente sintáctico.
 Constituyentes (estación), Ciudad de México.
 Cortes constituyentes, cuyos miembros representan la soberanía nacional.
 Minerales constituyentes de una roca.